Schwarzenberg steht für:
 Schwarzenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schwarzenberg (fränkisch-böhmisches Adelsgeschlecht), fränkischer und böhmischer Hochadel
 Schwarzenberg (Adelsgeschlechter, Schwarzwald), Lokaladel im Schwarzwald
 Schwarzenberg (Film), Verfilmung des Romans von Stefan Heym (Zweiteiler, ZDF, 1989)
 Schwarzenberg (Roman), von Stefan Heym
 Schwarzenberg (Schiff), Fregatte der Österreichischen Marine
 Ministerium Schwarzenberg des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Felix Fürst zu Schwarzenberg (1848–1852)

Schwarzenberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden und Städte:
 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schwarzenberg am Böhmerwald, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schwarzenberg (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzenberg LU, Gemeinde im Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern

Gemeindeteile in Deutschland:
 Schwarzenberg (Baiersbronn), Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schwarzenberg (Schömberg), Ortsteil der Gemeinde Schömberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

 Schwarzenberg (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schwarzenberg (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzenberg (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schwarzenberg (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwarzenberg (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Schwarzenberg (Scheinfeld), ehemalige Gemeinde, seit 1866 Ortsteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schwarzenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schwarzenberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Schwarzenberg (Melsungen), Stadtteil von Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schwarzenberg (Varel), Ortsteil der Stadt Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen

Gemeindeteile in Österreich:

 Schwarzenberg (Gemeinde Pfaffenschlag), Katastralgemeinde von Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Ybbsitz), Katastralgemeinde von Ybbsitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Wiesmath), Rotte in Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Enzenkirchen), Katastralgemeinde von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Nußdorf), Ort in Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft von Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schwarzenberg (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

historisch, Exonyme:
 Montenegro, österreich-ungarische Bezeichnung für den Staat auf dem Balkan
 Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, ehemaliger Verwaltungsbezirk in Sachsen
 Freie Republik Schwarzenberg, nach dem Zweiten Weltkrieg kurzzeitig unbesetztes Gebiet in Sachsen
 Herrschaft Schwarzenberg (Klettgau), ehemalige Landgrafschaft Klettgau, Baden-Württemberg
 Herrschaft Schwarzenberg, Herrschaft um Schwarzenberg/Erzgeb., Sachsen
 Kreis Schwarzenberg (später Landkreis Schwarzenberg), ehemaliger Landkreis in Sachsen
 Le Noirmont, Gemeinde im Bezirk Franches-Montagnes, Kanton Jura (deutscher nichtamtlicher Name)

 Czarnowiec (Reszel), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945 Schwarzenberg, Kreis Rößel, Ostpreußen)
 Černá Hora, Gemeinde im Okres Blansko, Jihomoravský kraj, Tschechien
 Černá Hora v Krkonoších, Ortsteil von Janské Lázně (deutsch: Johannisbad), Okres Trutnov, Královéhradecký kraj, Tschechien
 Černá Hora u Dymokur, Ortsteil von Dymokury, Okres Nymburk, Středočeský kraj, Tschechien

Baulichkeiten:
 Burg Schwarzenberg (Eltville), bei Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Burg Schwarzenberg (Plettenberg), Burgruine in Plettenberg, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Schwärzenberg, Burgruine bei Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzenburg (Breisgau), Burgruine bei Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Schloss Schwarzenberg (Scheinfeld), Schloss bei Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schloss Schwarzenberg (Sachsen), Schloss in Schwarzenberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Palais Schwarzenberg (Prag), Renaissance-Palais am Hradschiner Platz in Prag, Tschechien
 Palais Schwarzenberg (Neuer Markt), früheres Palais in Wien
 Palais Schwarzenberg (Schwarzenbergplatz), Palais in Wien

 Kloster Schwarzenberg, Kloster in Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eisenbahnmuseum Schwarzenberg, Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen

Berge und Erhebungen:
 Schwarzenberg (Gurktaler Alpen) (Hochkopf 1779 m), Bergstock bei Tamsweg und Thomatal, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Schwarzenberg (Bregenzerwaldgebirge) (1475 m), im Bregenzerwaldgebirge bei Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Schwarzenberg (Allgäuer Alpen) (1385 m), in den Allgäuer Alpen bei Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwarzenberg (Rax-Schneeberg-Gruppe) (1352 m), im Gahns in der Rax-Schneeberg-Gruppe bei Bürg-Vöstenhof, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schwarzenberg (Salzkammergut-Berge) (1334 m), in den Salzkammergut-Bergen bei Elsbethen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Černá hora (Riesengebirge) (1299 m), im Riesengebirge bei Janské Lázně (deutsch: Johannisbad), Okres Trutnov, Královéhradecký kraj, Tschechien
 Schwarzenberg (Kanton St. Gallen) (1286 m), bei Hintergoldingen (Eschenbach SG), Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Schwarzenberg (Alpsee) (1213 m), Nordwestrahmen des Alpsees, Landkreis Ostallgäu, Bayern und Tirol
 Schwarzenberg (Mangfallgebirge, Kiefersfelden) (1208 m), im Mangfallgebirge bei Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzenberg (Mangfallgebirge) (1187 m), im Mangfallgebirge bei Elbach (Fischbachau), Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwarzenberg (Türnitzer Alpen) (1033 m), in den Türnitzer Alpen bei Loich, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Schwarzenberg (Waldviertel) (957 m), im Waldviertler Hochland bei Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich; mit Aussichtsturm Schwarzenberg
 Schwarzenberg (Rhön) (832,0 m), in der Rhön bei Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; siehe Schwarze Berge (Rhön)
 Schwarzenberg (Schwarzwald) (656,2 m), im Schwarzwald bei Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Schwarzenberg (Harz) (606,3 m), im Harz bei Altenau, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Schwarzenberg (Breidenbacher Grund) (561,2 m), im Gladenbacher Bergland bei Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schwarzenberg (Elstra) (413,0 m), im Westlausitzer Hügel- und Bergland bei Elstra, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Schwarzenberg (Saarbrücken) (377 m), im Stadtgebiet von Saarbrücken, kreisfreie Stadt, Saarland

Siehe auch:
 Schwartzenberg
 Schwarzberg
 Schwarze Berge
 Schwarzenbergkaserne
 Schwarzenburg
 Schwarzer Berg
 Schwarzerberg
 Schwarzenberger